Nowy Dwór (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Nowy Dwór (powiat Sokólski), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Sokólski
 Nowy Dwór (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in het district Skierniewicki